Ла Зулијана Трес има више значења:

 Ла Зулијана Трес (Пануко), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику
 Ла Зулијана Трес (Виља де Кос), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику